144, het jaar 144
144 (getal), het getal 144
Meldpunt 144, telefonisch meldpunt van de Dierenpolitie in Nederland